Tabalta ist der Name

 einer antiken Stadt, siehe Tabalta (Stadt)
 eines Titularbistums, siehe Titularbistum Tabalta